Herkules Metallicus, een bepaald type Amerikaanse windmotor.
 Herkules (Zaandam), een historische Amerikaanse windmotor of roosmolen in de Kalverpolder te Zaandam.
 Operatie Herkules, de geplande invasie van Malta door Duitsland in 1942.
 Herkules (hop), een hopvariëteit

Zie ook
 Hercules, doorverwijspagina naar alle artikelen met deze naam.